Wildernis (natuur) - een niet door mensen aangetaste omgeving
Natuurontwikkelingsvisie - ook wel wildernisnatuurvisie
Wildernis (West-Kaap) - een stad in Zuid-Afrika